Ivan Dodig e Júlio Silva erano i detentori del titolo, ma solo Dodig ha partecipato in coppia con Lovro Zovko, ma ha perso nel 1º turno contro Brian Dabul e Leonardo Mayer.

Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Peter Luczak e Alessandro Motti che hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Brendan Evans e Ryan Sweeting.

Teste di serie

 Jamie Murray /  Pavel Vízner (primo turno)
 David Martin /  Igor Zelenay (quarti di finale)

 Brian Dabul /  Leonardo Mayer (quarti di finale) 
 Dominik Hrbatý /  Dušan Karol (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Zagreb Open 2009